Запорная арматура — вид трубопроводной арматуры, предназначенный для перекрытия потока рабочей среды с определённой герметичностью. Она имеет наиболее широкое применение и составляет обычно около 80 % от всего количества применяемой арматуры. К запорной арматуре относят и пробно-спускную, и контрольно-спускную арматуру, используемую для проверки уровня жидкой среды в ёмкостях, отбора проб, выпуска воздуха из верхних полостей, дренажа и т. д.

Типы устройств 
Основные конструкции запорной арматуры:
 Краны (шаровые, пробковые)
 Клапаны (вентили)
 Задвижки
 Дисковые затворы (заслонки)

Требования к маркировке и документации 
Запорная арматура должна иметь следующую маркировку:
 наименование или товарный знак изготовителя;
 условный проход, мм;
 условное давление, МПа (допускается указывать рабочее давление и допустимую температуру);
 направление потока среды (для вентилей);
 марку материала корпуса.

Арматура с условным проходом более 20 мм, изготовленная из легированной стали или цветных металлов, должна иметь паспорт установленной формы, в котором должны быть указаны данные по химсоставу, механическим свойствам, режимам термообработки и результатам контроля качества изготовления неразрушающими методами.

См. также 
 Регулирующая арматура
 Защитная арматура
 Предохранительная арматура
Шиберный (ножевой) затвор

Примечания

Литература 
 Трубопроводная арматура. Справочное пособие. Д. Ф. Гуревич — Л.: Машиностроение, 1981.
 Арматура промышленная общего и специального назначения. Справочник. А. И. Гошко — М.: Мелго, 2007.

Трубопроводная арматура
Теплотехника
Гидротехника
Гидравлика
Водоснабжение
Сантехника